Гомон Геннадій Іванович — директор Нижньосірогозької ЦРЛ (Херсонська область), заслужений лікар України.
 Гомон Євгенія Євгенівна (1995) — українська спортсменка, художня гімнастика.
 Леон Гомон (1864—1946) — французький кінопродюсер та підприємець, один з основоположників світового кінематографу.
 Гомон Микола Володимирович (1942) — прозаїк. Заслужений журналіст України.
 Гомон Олександр Олександрович — заступник директора Департаменту — начальник управління Міністерства оборони України, заслужений юрист України.
 Гомон Олексій Олександрович (1938—2003) — український артист балету, хореограф і педагог.

Див. також 
 Гомон — муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Арденни.

Примітки